Пол Джейсон Хенли (; родился 12 ноября 1977 года в Мельбурне, Австралия) — австралийский профессиональный теннисист; финалист двух турниров Большого шлема в миксте (Уимблдон-2005, Открытый чемпионат Австралии-2011); бывшая пятая ракетка мира в парном разряде; победитель 26 турниров ATP в парном разряде.

Спортивная карьера

Начало карьеры 
Профессиональную карьеру начал в 1997 году. Специализируется на играх в мужском парном разряде. В 1999 году впервые участвует в Турнире Большого шлема домашнем для себя Открытом чемпионате Австралии. Вместе с Натаном Хили он проигрывает уже в первом раунде. В 2000 году пара делает шаг вперед и уже доходит на турнире до второго раунда. Этот же результат им удается на Открытом чемпионате США, а в 2001 году повторно в Австралии и вместе с Беном Элвудом на Открытом чемпионате Франции. В июне 2001 года с Эндрю Кратцманом ему удалось выйти в первый финал турнира ATP. На турнире в Ноттингеме они уступили в решающем матче американскому дуэту Дональд Джонсон и Джаред Палмер с общим счетом 4-6, 2-6. Благодаря этому результату, Хенли впервые в карьере поднялся в парном рейтинге в первую сотню, заняв 99 место. После этого турнира они достигают второго раунда на Уимблдонском турнире. Первую победу на турнире ATP Пол Хенли добывает через месяц. В июле 2001 года совместно Натаном Хили он побеждает в польском Сопоте. В финальном поединке им противостояли Ираклий Лабадзе и Аттила Шавольт, которых они переиграли 7-6(10), 6-2. В октябре 2001 года Натан Хили и Пол Хенли выходят в финал престижного турнира серии ATP International Series Gold в Токио, где уступают паре Рик Лич и Дэвид Макферсон 6-1, 6-7(6), 6-7(4). Сезон Пол завершит на 62 месте в рейтинге парного разряда.

2002—2003 
С 2002 года начинает выступать достаточно стабильно. С Натаном Хили доходит до полуфинала турнира в Винья-дель-Мар. В паре с другим австралийским теннисистом Уэйном Артурсом достигает такого же результата в Мюнхене, а затем впервые доходит до четвертьфинала турнира Большого шлема. Это ему удается на Открытом чемпионате Франции.
Первый выход в финал турнира в этом сезоне состоялся в шведском Бостаде. Совместно с Майклом Хиллом он уступает паре Йонас Бьоркман и Тодд Вудбридж 6-7(6), 4-6. До конца года ему удается выйти ещё в один финал турнира ATP и вновь в Швеции. В Стокгольме Пол Хенли и Уэйн Артурс уступают в главном матче
паре из Зимбабве Уэйн Блэк и Кевин Ульетт 4-6, 6-2, 6-7(4). Настоящий прорыв в результатх происходит в сезоне 2003 года. В начале года вместе с Натаном Хили он побеждает в Сиднее. В финальном поединке были переиграны Махеш Бхупати и Джошуа Игл 7-6(3), 6-4. В феврале с Уэйном Артурсом, обыграв Максима Мирного Роджера Федерера 7-6(4), 6-2, завоевывает титул на турнире в Роттердаме. Следующий титул они добывают в Риме. 12 мая 2003 года в финале этого турнира Артурс и Хенли обыграли французский дуэт Микаэль Льодра и Фабрис Санторо 7-5, 7-6(5) и тем самым Пол Хенли впервые победил на турнире серии Мастерс. Набрав хорошую форму, Артурс и Хенли смогли дойти до полуфинала Открытого чемпионата Франции и до четвертьфинала Уимблдонского турнира и Открытого чемпионат США. В паре с Крисом Хаггардом в августе выходит в финал в Вашингтоне. С Уэйном Артурсом в этом месяце он сумел выйти во второй финал турнира серии Мастерс. На этот раз на турнире в Цинциннати они уступают Бобу и Майку Брайану 6-7(3), 4-6. Пятый титул в карьере Хенли завоевывает в сентябре на турнире в Шанхае. Пятый же титул отдельно в сезоне 2003 года Хенли добывает на турнире серии Мастерс в Париже. Как и на турнире в Риме вместе с Артурсом в финале были обыграны Микаэль Льодра и Фабрис Санторо. По итогам выступлений в этом году Пол Хенли занял десятое место в рейтинге теннисистов парного разряда.

2004—2005 
В феврале 2004 года защищает парный титул на турнире в Роттердаме. На этот раз в паре с чешским теннисистом Радеком Штепанеком в финале были обыграны Йонатан Эрлих и Энди Рам 5-7, 7-6(5), 7-5. То же достижения он попытался повторить в мае на турнире в Риме, но вместе Уэйном Артурсом проигрывает в финальном поединке паре Махеш Бхупати и Максим Мирный 6-1, 4-6, 6-7(1). В паре со знаменитым своим соотечественником Тоддом Вудбриджом Хенли побеждает на турнире в Ноттингеме. На Уимблдонском турнире этого сезона С Уэйном Артурсом ему удается дойти до полуфинала. До конца 2004 года им удается выйти в финал ещё на двух турнирах в Лос-Анджелесе и Стокгольме. В феврале уже 2005 года они побеждают в Сан-Хосе, обыграв в финале дуэт Ив Аллегро и Михаэль Кольманн 7-6(4), 6-4. В конце февраля начале марта они дважды выходят в финал. Сначала на турнире в Скоттсдейле, а затем на турнире серии Мастерс в Индиан-Уэллсе. В мае 2005 года в паре с аргентинцем Лукасом Арнольдом Кером, обыграв в решающем матче чеха Мартина Дамма и аргентинца Мариано Худа 6-3, 6-4, Хенли завоевал свой десятый титул ATP в карьере. Произошло это на турнире в австрийском Санкт-Пёльтене. Следующую победу он одержит на турнире в Индианаполисе. Он и американец Грейдон Оливер обыграли в финале Симона Аспелина и Тодда Перри. До конца года он победит ещё на двух турнирах. С Леандером Паесом была одержана победа в Бангкоке, а с Уэйном Артурсом в Стокгольме.

2006—2009 
С 2006 года постоянным партнером по выступления в ATP-туре у Пола Хенли становится известный парный игрок Кевин Ульетт. Это приносит успех Полу Хенли. 2006 год становится самым продуктивным в его профессиональной карьере. На первом же турнире в сезоне в Аделаиде им удается дойти до финала. На первом турнире сезона из серии Большого шлема Открытом чемпионате Австралии они дошли до полуфинала. В феврале они завоевали два чемпионских титула. В третий раз на турнире в Роттердаме и впервые на турнире в Дубае. На турнире серии Мастерс в Гамбурге, как и ранее в Дубае им удается выиграть в финале у Даниэля Нестора и Марка Ноулза. Вместе с Джимом Томасом была одержана победа в Пёрчах-ам-Вёртерзе. Пятую победу в сезоне Пол Хенли одержал вместе Кевином Ульеттом. Произошло это на травяном турнире в Лондоне. На Уимблдоне они выбывают в четвертьфинале. В Вашингтоне и Торонто они дошли до финалов, уступив в обоих американцам Бобу и Майку Брайанам. На Открытом чемпионате США они дошли до полуфинала. Тем самым Пол Хенли удалось достижение, а именно выйти в полуфиналы на всех турнирах серии Большого шлема. В 2006 году ему удается выиграть ещё один титул в Стокгольме. В конце сезона он впервые достиг 5 строчки в рейтинге парных игроков.

В начале сезона 2007 года Пол Хенли завоевывает 20 титул в карьере. Происходит это на турнире в Сиднее, где вместе Кевином Ульеттом в финале были переиграны Даниэль Нестор и Марк Ноулз 6-4, 6-7(3), [10-6]. На Австралийском чемпионате второй год подряд им удалось дойти до полуфинала. На двух турнирах серии Мастерс в Гамбурге и Монреале они дошли до финала. Как и год назад на Открытом чемпионате США они выходят в полуфинал турнира. В 2008 году Пол Хенли больше не выступает в паре с Кевином Ульеттом, что сразу же сказалось на его результатах. За весь 2008 год он выиграл только один турнир в Загребе в паре с Джорданом Керром. В 2009 году чаще всего Хенли выступает в паре со шведом Симоном Аспелином. На первом же совместном турнире в Касабланке они дошли до финала. В июле одержали первую совместную победу. Это произошло в Гамбурге, где они в финале обыграли Марсело Мело и Филипа Полашека 6-3, 6-3. Ещё раз дойти до финала в этом сезоне им удается на турнире в Стокгольме.

2010—2014 
В феврале 2010 года уже четвёртый раз в карьере дошел до финала в Роттердаме. Но в отличие от предыдущих раз на этот раз проигрывает в решающем матче вместе с Симоном Аспелином паре Ненад Зимонич и Даниэль Нестор. На следующем турнире в Дубае им удается победить, обыграв дуэт Лукаш Длоуги и Леандер Паес 6-2, 6-3.

В октябре Пол представляет свою страну на играх Содружества в парных соревнованиях. Хенли завоёвывает две медали — в паре с Петером Лучаком выигран мужской турнир, а в паре Анастасией Родионовой удалось дойти до финала в миксте.

В начале сезона 2011 года вместе с чехом Лукашем Длоуги Хенли выигрывает титул на турнире Брисбене. В решающем матче был обыгран дуэт Роберт Линдстедт и Хория Текэу. Борьба свелась к одному сету, после чего соперники отказались от борьбы из-за небольшой травмы шведа. Главный старт этой части сезона получился лишь частично — в турнире мужских пар на Открытом чемпионате Австралии Длоуги с Хенли проиграли уже на старте, зато наконец принёс результат наигрываемый уже несколько турниров к тому моменту микст с китаянкой Латишей Чан: обыграв, среди прочих, пару Блэк и Паес австрало-тайваньский дуэт дошёл до финала, где в упорной борьбе уступил паре Среботник и Нестор.

Игровая карьера Хенли продлилась ещё три года и в июле 2014 года он сыграл последний профессиональный матч.

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы челленджеров и фьючерсов в одиночном разряде (5)

Поражения (5) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров ATP в парном разряде (51)

Победы (26) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (25)

Финалы челленджеров и фьючерсов в парном разряде (24)

Победы (15)

Поражения (9)

Финалы турниров Большого шлема в смешанном парном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы командных турниров (1)

Поражения (1)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Теннисисты Австралии
Теннисисты на летних Олимпийских играх 2008 года